Municipio de Fairfax puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairfax (condado de Gregory, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Gregory.
 Municipio de Fairfax (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Fairfax (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Fairfax (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.